

Geografia 
 Vestiaria, è una freguesia (parrocchia civile, a livello di comune, in Portogallo) della municipalità d'Alcobaça, nel distretto di Leiria, regione Centro.

Ornitologia 
 Vestiaria, genere ornitologico appartenente alla famiglia Fringillidae; comprendeva un'unica specie, Vestiaria coccinea, oggi attribuita al genere Drepanis.